Trans-oktapreniltranstransferaza (, sve-trans-nonaprenil-difosfat sintaza, solanezil-difosfat sintaza, solanezil pirofosfat sintetaza, SPP sintaza, nonaprenil pirofosfat sintetaza, poliprenilpirofosfat sintetaza, terpenoidaliltransferaza, terpenil pirofosfat sintetaza, trans-preniltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom ''''. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju

 sve-trans-oktaprenil difosfat + izopentenil difosfat  difosfat + sve-trans-nonaprenil difosfat

Ovaj enzim takođe koristi geranil difosfat i sve-trans-prenil difosfate kao donore intermedijerne veličine.

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 
 

ЕЦ 2.5.1